La saison 2010-2011 du Championnat de Roumanie de football est la  de la première division roumaine. Le championnat rassemble les 18 meilleures équipes du pays au sein d'une poule unique, où chaque club rencontre tous ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur.

Présentation du championnat

Contexte 

Le club du CFR Cluj va tenter de conserver son titre, son ,acquis la saison dernière.
À noter que l'autre club de la ville de Cluj et rival du CFR, l'Universitatea remonte après 2 saisons en division inférieure.

Les principaux rivaux pour le titre du CFR Cluj seront comme toujours les clubs ennemis de Bucarest qui sont le Dinamo, le Steaua ou encore le Rapid qui doivent redorer leur blason après une saison morose pour les clubs de la ville car aucun des 3, n'était sur le podium, du jamais vu depuis la saison 1971-1972.

L'Unirea Urziceni qui a été champion en 2008-2009 entre les 2 titres du CFR Cluj, a fini vice-champion l'année dernière et est également un adversaire sérieux pour le titre.

Les 18 clubs participants 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Bucarest:Dinamo BucarestRapid BucarestSportul Studențesc BucarestSteaua Bucarest</div>

Il est à noter que le CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu qui a fini  l'année passée et qui aurait dû être relégué l'année passée, est repêché en raison des problèmes financiers du FC Internațional Curtea de Argeș  l'an passé.

Compétition

Classement 
Le classement est établi en utilisant le bareme suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

En cas d'égalité, les critères pour départager les équipes concernées sont :
 Faces-à-faces
 Différence de buts lors de ces faces-à-faces
 Nombre de buts marqués lors de ces faces-à-faces
 Différence de buts générale
 Nombre de buts marqués dans le championnat

Résultats

Évolution du classement

Statistiques

Classement des buteurs 
Source: Liga I Romania

18 buts
  Ianis Zicu (FC Timișoara)

15 buts
  Eric (Gaz Metan Mediaș)

14 buts
  Wesley (FC Vaslui)

13 buts
  Claudiu Niculescu  (Universitatea Cluj)
  Bogdan Stancu (Steaua Bucarest)

12 buts
  Tiberiu Bălan  (Sportul Studențesc Bucarest)

11 buts
  Ovidiu Herea  (Rapid Bucarest)
  Adaílton  (FC Vaslui)

10 buts
  Adrian Cristea (Dinamo Bucarest / Universitatea Cluj)

9 buts
  Gabriel Torje (Dinamo Bucarest)
  Robert Ilyeș (FC Brașov)
  Vasile Olariu (Victoria Brănești)
  Costin Curelea (Sportul Studențesc Bucarest)

Bilan de la saison

Références 

Roumanie
Championnat de Roumanie de football
2010 en Roumanie
2011 en Roumanie